Glamdring – miecz Gandalfa, pojawiający się w powieści Hobbit i  trylogii Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena oraz w ich ekranizacjach w reżyserii Petera Jacksona.

Miecz miał bogato zdobioną rękojeść, a był to „bliźniaczy oręż Orcrista, spoczywającego na piersi Thorina pod Samotną Górą”. Gdy w pobliżu znajdowali się orkowie „lśnił zimnym, białym światłem”.

Nazwa i tłumaczenia 
Nazwa Glamdring pochodzi z sindarinu i oznacza „Młot na wroga”. W zależności od tłumaczenia był nazywany przez gobliny Zabijaczem, Bijaczem lub Samobijem:

 W angielskim oryginale – Glamdring / Beater
 Przekład Marii Skibniewskiej – Glamdring / Zabijacz
 Przekłady Jerzego Łozińskiego oraz Marii i Cezarego Frąców – Glamdring
 Przekład Pauliny Braiter – Glamdring / Bijacz
 Przekład Andrzeja Polkowskiego – Glamdring / Samobij

Historia 
Glamdring wykuty został przez elfów z Gondolinu, w Pierwszej Erze, podczas Bitew o Beleriand, dla władcy Gondolinu Turgona. Został wówczas użyty jedynie dwa razy: w Nirnaeth Arnoediad i podczas Upadku Gondolinu. Po zdobyciu i zniszczeniu miasta (w 511 roku Pierwszej Ery), miecz zaginął na ponad 6000 lat, najprawdopodobniej zrabowany przez orków. Jego losy są nieznane aż do Trzeciej Ery, kiedy został odnaleziony przez trzy trolle: Berta, Toma i Williama, które ukryły go w swojej jaskini. Został tam znaleziony, razem z Żądłem i Orcristem, przez Gandalfa w 2941 roku Trzeciej Ery, podczas wędrówki z Thorinem, jego kompanią i Bilbem Bagginsem do Ereboru. Od tego momentu czarodziej zwykle nosił Glamdringa u boku. Posiadał go podczas  wędrówki z Drużyną Pierścienia w latach 3018–3019 Trzeciej Ery, między innymi podczas walki w  Morii:

a także podczas walki z Balrogiem.

Posiadał go także po zniszczeniu Pierścienia, nie wiadomo jednak czy zabrał go za morze w 3021 roku Trzeciej Ery.

Ekranizacje 
Moment znalezienia miecza przez Gandalfa w jaskini trolli pokazany jest w filmie Hobbit:Niezwykła Podróż (2012) Petera Jacksona. Glamdring jest także opisywany w filmie przez Elronda podczas uczty w Rivendell:

Glamdring pojawia się także w filmie Władca Pierścieni Petera Jacksona, gdzie Gandalf używa go w boju w Morii, w walce z Balrogiem, przy obronie Minas Tirith i bitwie pod Morannonem. Tak samo jak w Hobbicie pominięty jest fakt świecenia się miecza w pobliżu orków.

Przypisy

Bibliografia 
 Tolkien J.R.R.: Hobbit, czyli tam i z powrotem. przeł. Maria Skibniewska. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY, 1997. 
 Tolkien J.R.R.: Władca Pierścieni. Tom 1. Drużyna Pierścienia. przekł. Maria i Cezary Frąc. Warszawa: Amber, 2011. 
 Tolkien J.R.R.: Władca Pierścieni. Tom 2. Dwie wieże. przekł. Maria i Cezary Frąc. Warszawa: Amber, 2011. 
 Tolkien J.R.R.: Władca Pierścieni. Tom 3. Powrót króla. opracowanie przekładu Maria i Cezary Frąc, przekł. cz. V Aleksandra Januszewska, przekł. cz. VI Aleksandra Jagiełowicz, przekł. Dodatków Ryszard Derdziński. Warszawa: Amber, 2010. 
 Robert Foster: Encyklopedia Śródziemia. przeł. Andrzej Kowalski, Tadeusz A. Olszański, Agnieszka Sylwanowicz. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2003.

Linki zewnętrzne 
 Glamdring na stronie http://pl.lotr.wikia.org/
 Glamdring na stronie http://tolkiengateway.net/ (ang.)
 Obrazy Glamdringa na stronie http://tolkiengateway.net/ (ang.)

Fikcyjne miecze